Plusieurs villes ou communes au Canada, en Belgique et en France possèdent une rue de la Trinité :

Québec : rue de la Trinité

Châlons-en-Champagne : rue de la Trinité
 Eu : rue de la Trinité
 Guingamp : rue de la Trinité
 Laval : rue de la Trinité
 Le Mans : rue de la Trinité
 Paris : rue de la Trinité
 Poitiers : rue de la Trinité
 Soissons : rue de la Trinité
 Toulouse : rue de la Trinité
 Troyes : rue de la Trinité

Trinité